Леонид Родионов:
 Родионов, Леонид Алексеевич (1934—1988) — советский конструктор, главный конструктор РЛС «Фрегат».
 Родионов, Леонид Никонорович (1915—1993) — советский театральный режиссёр и педагог, актёр, драматург.